Арсенид олова — бинарное неорганическое соединение
олова и мышьяка
с формулой SnAs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Арсенид олова образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mm,
параметры ячейки a = 0,5681 нм, Z = 4
.

Переходит в сверхпроводящее состояние при температуре <3,5 К.

Примечания

Литература 
 

Соединения олова
олова